UNIQA volejbalová extraliga mužů 2013/2014 – 22. sezon walki o mistrzostwo Czech organizowany przez Czeski Związek Piłki Siatkowej (cz. Český volejbalový svaz, ČVZ). Zainaugurowany został 19 października 2013 roku i trwał do 26 kwietnia 2014 roku. 
 
W sezonie 2013/2014 w Lidze Mistrzów Czechy reprezentowały kluby  i , natomiast w Pucharze CEV -  i .

Mistrzem Czech został klub .

System rozgrywek 
 Faza zasadnicza: uczestniczyło w niej 12 drużyn, które rozegrały ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym. Osiem najlepszych zespołów awansowało do fazy play-off.
 Faza play-off: składała się z ćwierćfinałów (do czterech zwycięstw), półfinałów (do czterech zwycięstw), meczu o 3. miejsce (do 3 zwycięstw) oraz finałów (do czterech zwycięstw), które wyłoniły mistrza Czech.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do 4 zwycięstw)

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

Półfinały 
(do 4 zwycięstw)

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

Mecze o 3. miejsce 
(do 3 zwycięstw)

 
 
 
 
|}

Finały 
(do 4 zwycięstw)

 
 
 
 
 
|}

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2013 w Czechach
2013 w piłce siatkowej
2014 w Czechach
2014 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Czechach